Simão da Cunha Pereira (bisneto), médico e político brasileiro.
Simão da Cunha Pereira (político), político brasileiro, deputado constituinte em 1934.